The Road Agent est le titre de plusieurs films :
 The Road Agent, comédie américaine, sortie en 1917
 The Road Agent, western américain réalisé par J. P. McGowan, sorti en 1926